

Lokalizacje

Holandia 
 Roden – miejscowość

Niemcy 
 Roden – dzielnica Iserlohn
 Roden – dzielnica Saarlouis
 Roden – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Wielka Brytania 
 Roden – miejscowość

Osoby 
 Karel Roden – czeski aktor
 Paul Roden – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Rhoden
 Rohden